Яунде:

 Яунде — столиця Камеруну.
 Яунде — народ у Камеруні.